

Sigle 
 Tom's Hardware Guide
 Translation, horizontal, glide  – schema di fregio con traslazione, riflessione rispetto alla retta orizzontale e glissoriflessione piana

Chimica 
 Tetraidrogestrinone (THG) – Anabolizzante di formula

Codici 
 THG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thangool (Australia)

Musica 
 THG – disc jockey italiano noto attualmente come Takagi